Ruin bezeichnet:

das meist wirtschaftliche Zugrundegehen einer Existenz, z. B. einer Firma; siehe: 
 Bankrott
 Insolvenz
 Fiasko
 Pleite

Ruin ist der Familienname folgender Personen:

 François Ruin (1902–1982), französischer Politiker
 Sebastian Ruin (* 1976), deutscher Musiker und Songwriter

RU-IN steht für:

 , ISO-3166-2-Code der russischen Republik

Siehe auch:

 Ruine

Abkürzung